Брестов — село в Словаччині, Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Брестов — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.
 Берестів-над-Лабірцем — село в Словаччині, Меджилабірському окрузі Пряшівського краю.